Topol (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Topol pri Begunjah, naselje u općini Cerknica, Slovenija
 Topol pri Medvodah, naselje u općini Medvode, Slovenija